Romney ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Romney (* 1949), Ehefrau des US-amerikanischen Politikers Mitt Romney
 Cyril Romney (1931–2007), Chief Minister der Britischen Jungferninseln
 Dave Romney (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 George Romney (1734–1802), englischer Maler
 George W. Romney (1907–1995), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Lionel Romney (lebte im 2. Weltkrieg) aus Sint Maarten, 1944 inhaftiert im KZ Mauthausen
 Marion G. Romney (1897–1988), US-amerikanischer Apostel der Mormonen
 Mitt Romney (* 1947), US-amerikanischer Manager und Politiker
 Peter Romney (1743–1777), englischer Maler

Romney steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Romley (Colorado), nicht mehr existent
 Romney (Indiana)
 Romney (Pennsylvania)
 Romney (Texas)
 Romney (West Virginia)

Romney steht für folgende Orte im Vereinigten Königreich:
 New Romney, ein Ort in der Grafschaft Kent
 Old Romney, ein Ort in der Grafschaft Kent
 Romney Marsh, eine Marschlandschaft in Kent und East Sussex

Siehe auch:
 Rumney, Romney-Schaf